Il singolare del torneo di tennis Ostrava Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Wayne Ferreira che ha battuto in finale  MaliVai Washington 3–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Assente
 Wayne Ferreira (campione)
 Andrij Medvedjev (quarti di finale)

 Petr Korda (primo turno)
 Arnaud Boetsch (semifinali)
 Jonas Björkman (quarti di finale)
 Javier Frana (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostrava Open 1995
ATP Tour 1995